

151 – 160

161 – 180

181 – 200

201 – 220

221 – 240

241 – 260

261 – 280

281 – 300

Jegyzetek

Források 
 ePSD Sumerian Citation Form Index
 Cuneiform Entries
 The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature
 Rykle Borger: Mesopotamisches Zeichenlexikon, 2004.
 Cuneiform Sign Lists
 Sumerisches Glossar
 Sumerian Grammar
 Sumerian Language Page

Az ékírás írásjelei
Sumer nyelv
Akkád nyelv
Hettita nyelv